The Best of Leonard Cohen — сборник лучших песен канадского музыканта Леонарда Коэна, изданный 1975 году. После переиздания на компакт-диске называется просто Greatest Hits.

Список композиций

Оригинальное издание

Переиздание 
В переиздании 2009 года был добавлен иллюстрированный буклет, а список композиций претерпел некоторые изменения. Были убраны четыре песни, присутствовавшие на издании 1975 года («Lady Midnight», «The Partisan», «Last Year’s Man» и «Take This Longing») и добавлены девять песен, записанные после выхода оригинального The Best of Leonard Cohen («Everybody Knows», «Waiting For The Miracle», «A Thousand Kisses Deep», «The Future», «Closing Time», «Dance Me To The End Of Love», «First We Take Manhattan», «I’m Your Man» и «Hallelujah»).

Ссылки 
 The Best of Leonard Cohen на Disogs 
 Информация об альбоме на The Leonard Cohen Files 

Альбомы Леонарда Коэна
Сборники Columbia Records
Сборники на английском языке